Helmut Schultz ist der Name folgender Personen:

* Helmut Schultz (Musikwissenschaftler) (1904–1945), deutscher Musikwissenschaftler
 Helmut Schultz, eigentlicher Name von Peter Gording (1909–nach 1973), deutscher Kapitän und Schriftsteller
 Helmut Schultz (Politiker) (* 1953), deutscher Politiker (CDU)

Siehe auch:
 Helmut Schulz